Le mot raptor peut désigner :
 plusieurs dinosaures comme:
les dromaeosauridae (aussi appelé raptor)
Velociraptor (le « voleur rapide »), popularisé par le film Jurassic Park ;
Variraptor (le « voleur du Var ») ;
Eoraptor (le « voleur de l'aube ») ; un des premiers dinosaures
Raptorex (le « voleur roi »), un tyrannosauridé primitif.

Le nom Raptor peut désigner :
 WD Raptor, un disque dur produit par Western Digital ;
 Lockheed Martin F-22 Raptor, un avion ;
 Raptors de Toronto, une équipe de basket-ball ;
 Raptor, un film d'horreur sorti en 2001 avec Robert Clotworthy, Corbin Bernsen, Eric Roberts et Jim Wynorski, c'est le quatrième opus d'une série de films appelé Carnosaur (inspiré du dinosaure éponyme Carnosauria) ;
 Raptor, jeu vidéo ;
 Raptor, un personnage du jeu vidéo X-Kaliber 2097 ; 
 Le Raptor (ou en français, Rapace), un type de vaisseaux dans la série télévisée Battlestar Galactica ;
 Raptor, un super-vilain de l'Univers Marvel ; 
 Raptor, des montagnes russes du parc Cedar Point ;
 Raptor, des montagnes russes du parc Gardaland ;
 Raptor, (ATV) Quad : créé par Yamaha Motor ;
 Raptor, le nom d'un moteur-fusée de la société SpaceX ;
 Le Raptor, vidéaste web français ;
 Raptor, une classe de patrouilleurs littoraux russes.

Article connexe 
 
 Roboraptor, un robot-jouet.
 Raptor, un personnage de killer instinct